Bataille de Novare (1500), une bataille des Guerres d'Italie qui eut lieu en  à Novare, dans le nord de l'Italie qui voit la victoire des forces de Louis XII sur celles de Ludovic le More qui est fait prisonnier.
 Bataille de Novare (1513), une bataille de la Guerre de la Ligue de Cambrai qui eut lieu le , près de Novare, dans le nord de l'Italie qui voit la victoire des Suisses sur les Français.
 Bataille de Novare (1821), livrée pendant les révolutions libérales en Italie et qui se termine par la défaite des insurgés du Piémont face aux troupes austro-sardes.
 Bataille de Novare (1849), aussi connue sous le nom de bataille de la Bicoque, du nom d'un quartier de Novare, dernière bataille de la Première guerre d'indépendance italienne. Victoire autrichienne sur le royaume de Sardaigne.

Novare